Кэтлин Моравец (; 5 мая 1923 г., Торонто, Канада — 8 августа 2017 г., Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк) — канадско-американский . Эмерит-профессор Курантовского института математических наук Нью-Йоркского университета и его директор в 1984—1988 годах, член НАН США и Американского философского общества. Удостоена Национальной научной медали США (1998) и стала её первой женщиной-лауреатом — математиком. Нётеровский чтец (1983).

Биография 
Родилась в ирландской семье математика Джона Л. Синга.
Окончила Торонтский университет (бакалавр математики, 1943), училась у .
Степень магистра получила в Массачусетском технологическом институте в 1946 году.
Натурализовавшийся гражданин США с 1950 года.
Степень доктора философии получила в Нью-Йоркском университете в 1951 году.
Затем на протяжении года работала в Массачусетском технологическом институте, а в 1952 году возвратилась в Нью-Йоркский университет — где с 1957 года ассистент-профессор, с 1960 года ассоциированный профессор, с 1965 года полный профессор.
С 1978 года помощник, с 1981 года заместитель директора Курантовского института математических наук Нью-Йоркского университета и одновременно в 1981—1984 годах заведовала там кафедрой математики, а с 1978 года также являлась директором National Cash Register Corporation.
С 1984 по 1988 год директор Курантовского института, впоследствии его эмерит-профессор.

В 1995—1996 гг. президент Американского математического общества.

Замужем с 1945 года, четверо детей, внуки.

Член НАН США (1990) и Американского философского общества (1996), Американской академии искусств и наук, Американской ассоциации содействия развитию науки.

Награды и отличия 
 Стипендия Гуггенхайма (1966, 1978)
  Математической ассоциации Америки (1980)
 Гиббсовская лекция Американского математического общества (1981)
 Outstanding Woman Scientist, Association for Women in Science (1993)
  Канадского математического общества (1997)
  (1998)
 Национальная научная медаль США (1998)
 Премия Стила за выдающиеся достижения на протяжении всей карьеры Американского математического общества (2004)
  (2006)
Удостоена почётных степеней от Университета Восточного Мичигана (1980), Принстонского университета (1990) и др.

Примечания

Ссылки 
 Cathleen Morawetz // Biographies of Women Mathematicians

Женщины-математики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Ирландской королевской академии
Преподаватели Курантовского института математических наук
Профессора Нью-Йоркского университета
Доктора философии
Президенты Американского математического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Лауреаты премии Джеффри — Уильямса
Почётные доктора Брауновского университета
Почётные доктора Принстонского университета